William Sly ist der Name folgender Personen:

* William Sly (Schauspieler) (1573?–1608), englischer Schauspieler 
 William S. Sly (* 1932), US-amerikanischer Biochemiker und Molekularbiologe